Árnica borde puede referirsea.
 El nombre común de la planta Andryala integrifolia; o
 El nombre común de la planta Andryala laxiflora.